Maisonnave bezeichnet
 Maisonnave, eine Ortschaft in der argentinischen Provinz La Pampa

Maisonnave ist der Familienname von
 Eleuterio Maisonnave y Cutayar (1840–1890), Politiker der Ersten Spanischen Republik
 Patrick Maisonnave (* 1963), französischer Diplomat

Siehe auch:
 Maisonneuve (Begriffsklärung)